Milchpilz ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 Milchlinge, eine Pilzgattung
 Pilzkiosk, ein Kioskgebäude in Form eines Fliegenpilzes